Bernard Smith kan syfta på bland andra:

* Bernard Smith (1776–1835), amerikansk politiker
 Bernard Smith (1881–1936), brittisk geolog
 Bernard Smith (1907–1999), amerikansk litteraturkritiker och filmproducent
 Bernard Smith (1916–2011), australisk konsthistoriker och konstkritiker